Bianca Maria Piccinino (1924-), journaliste et animatrice de télévision italienne ;
 Niccolò Piccinino (1380-1444), condottiere italien.